(灵境), un hutong  du district de Xicheng ;
  (灵境胡同站), une station de la ligne 4 du métro de Pékin.

  (岭景), une ville du xian de Teng au Guangxi ;

 Lingjing (灵井), une ville du district de Jian'an au Henan.